

Toponyme 

 Maisons, commune française de l'Aude ;
 Maisons, commune française du Calvados ;
 Maisons, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Le ruisseau des Maisons est un ruisseau français du département de la Corrèze.

Voir aussi 
 Maisons-Alfort, commune française du Val-de-Marne.
 Maisons-du-Bois-Lièvremont, commune française du Doubs.
 Maisons-en-Champagne, commune française de la Marne.
 Maisons-Laffitte, commune française des Yvelines.
 Maisons-lès-Chaource, commune française de l'Aube.
 Maisons-lès-Soulaines, commune française de l'Aube.
 Maisonsgoutte, commune française du Bas-Rhin.
 Neuves-Maisons, commune française de Meurthe-et-Moselle.
 Viels-Maisons, commune française de l'Aisne.

Architecture 
 Les maisons situées à Tours du 23 au 27 rue Colbert.

Patronyme 
 Dominique Maisons (1971-), écrivain français, auteur de thriller.